Байрон Гэллимор () — американский музыкальный продюсер. Лауреат многих премий за совместные работы, в том числе с Тим Макгро, Фэйт Хилл, Sugarland, Ли Энн Вумэк, Jo Dee Messina. Более 50 спродюсированных им синглов, возглавляли кантри-чарт Country Radio Singles. Альбом Breathe (1999), продюсером которого он был, в 2000 году получил премию Грэмми.

Биография 
 См. также «Byron Gallimore life» в английском разделе.
Родился в городе Периир (штат Теннесси, США). Учился на инженера в университете Murray State University.
Первый успех пришёл в 1980 году когда он выиграл конкурс авторов на фестивале Music City Song Festival с песней «No Ordinary Woman», которую записал на лейбле Little Giant, и она достигла позиции № 93 в кантри-чарте американского журнала Billboard. С 1986 года живёт в Nashville.
Продюсировал 12 альбомов кантри-певца Тим Макгро, из которых 11 дебютировали на первом месте чарта Billboard. Он также записал более 50 синглов, ставших чарттопперами в Country Radio Singles. Он также работал вместе с Фэйт Хилл, Sugarland, Ли Энн Вумэк, Brooks & Dunn, Martina McBride, Jo Dee Messina, Jessica Andrews, Randy Travis, Phil Vassar, Terri Clark и Lauren Alaina.

Он выиграл премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом в 2001 году за диск Фэйт Хилл Breathe/ Также он продюсировал сингл «Breathe» с этого альбома и песню «Stay», выигравшую Грэмми в категории Best Country Performance by a Duo or Group with Vocals Grammy для группы Sugarland в 2008 голду.
Журнал Billboard называл его лучшим продюсером года (Producer of the Year) три года подряд: в 2000, 2001 и 2002.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Композиторы США
Музыкальные продюсеры США
Байрон Гэллимор